Ка́йли Кокре́н (; 27 декабря 1974, Бригем-Сити, Юта, США) — американская актриса.

Личная жизнь 
С 2001 по 2014 год Кокрен была замужем за актёром . У неё есть четверо детей: дочь Феникс Изабелла (род. 17 июля 2005), сыновья Леннон Генри (род. в июле 2008) и Куинн (род. в марте 2014), от Питерсона; и дочь Ривен (род. в апреле 2019).

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США